Proștea, din , în trad. "satul prepozitului" se poate referi la:
Târnava, până 1958 Proștea Mare, județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Târnăvioara, până 1958 Proștea Mică, colocvial Proștița, județul Sibiu,
Stejărișu, mai demult Proștea, județul Sibiu.